Джеймс Лайон () — американский хакер и программист, один из разработчиков языка программирования INTERCAL.

В 1972 году будучи студентом Принстонского университета совместно с Доном Вудсом создал язык программирования INTERCAL. Окончив Принстон, Лайон устроился на работу в Tandem Computers.

В 1996 году стал сотрудником компании Microsoft и участвовал в разработке Exchange Server, SQL Server, COM и . Больше всего известен работой над Windows Home Server Computer Backup.

Ссылки 
 

Выпускники Принстонского университета
Создатели языков программирования
Сотрудники Microsoft
Хакеры
Программисты США